Януш Хмура ()  (род. ? — ум. 2014) — польский учёный в области горного дела. Возглавлял Польское общество охраны подземных памятников «Hades-Polska».

Из творческой биографии 

Старший научный специалист, магистр-инженер Януш Хмура — уроженец поселка Швидници. После окончания Краковской горно-металлургической академии несколько лет работал на угольных шахтах в Ястржембе. Вернулся в Горно-металлургической академии имени Станислава Сташица (КГМА) на кафедру геомеханики, строительства и геотехники. Под научным руководством проф. З. Стржелецкого начал исследование исторических подземных сооружений и более 30 лет отдал делу реновации и технического обеспечения памятников горного дела. Много лет был научным секретарем Общества восстановления исторических подземных объектов, а также Общества обеспечения подземной части Старого Кракова.

Хмура Януш — автор 95 научных публикаций (в том числе двух книг), связанных с обеспечением устойчивости подземных сооружений и реновацией памятников горного дела (в частности в Бохне и Величке).

Литература 

 Гайко Г. , Белецкий В. ,  Микось Т., Хмурая Я. Горное дело и подземные сооружения в Украине и Польше (очерки по истории). — Донецк: УКЦентр, Донецкое отделение НТШ, «Редакция горной энциклопедии», 2009. — 296 с.

Учёные Польши